

Patronyme 

 Jean-Luc Nancy (1940-2021), philosophe français.
 Hugues Nancy (1972-), réalisateur et scénariste français.
 Wilfried Nancy (1977-), footballeur puis entraîneur français.

Prénom 

Nancy est un prénom féminin d'origine anglaise notamment porté par :
 Nancy Allen, actrice
 Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis
 Nancy Reagan, femme de Ronald Reagan
 Nancy Sinatra, chanteuse, fille de Frank Sinatra

Toponyme

, commune du Kentucky

Nancy, commune du département de Meurthe-et-Moselle dans le Grand-Est.
 Essey-lès-Nancy
 Fléville-devant-Nancy
 Laneuveville-devant-Nancy
 Saulxures-lès-Nancy
 Vandœuvre-lès-Nancy
 Villers-lès-Nancy
 Nancy-sur-Cluses, commune du département de la Haute-Savoie, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 L'île Nancy, une des îles de la Seine, sur la commune d'Andrésy, dans le département des Yvelines.

La rivière Nancy, cours d’eau de l’Île du Sud.

Personnage de fiction 
 Nancy est un personnage féminin du roman Oliver Twist de Charles Dickens, et interprété par Kay Walsh dans l'adaptation filmée de David Lean (1948)
 Nancy Drew (Alice Roy en version française) est l'héroïne d'une série de romans écrits par le collectif Caroline Quine et éditée dans la collection Bibliothèque verte en France.
 Nancy (Arthur et Zoé dans la version française) est une bande dessinée américaine créée en 1933 par Ernie Bushmiller dont l'héroïne est une petite fille de huit ans prénommée Nancy (Zoé dans la version française)
 Nancy Thompson est un personnage de fiction dans les films Les Griffes de la nuit, Les Griffes du cauchemar et Freddy sort de la nuit.

Cinéma 
 Nancy, film britannique de H.B. Parkinson (1922) ;
 La quadrilogie Nancy Drew, films américains réalisé par William Clemens composés de : 
 Nancy Drew... Detective (1938) ;
 Nancy Drew... Reporter (1939) ;
 Nancy Drew... Trouble Shooter 1939 ;
 Nancy Drew and the Hidden Staircase 1939 ;
 Nancy, film indien de Srinivasa Rao Singeetham (1981) ;
 Nancy Drew, film américain de Andrew Fleming (2007).

Télévision 
 Nancy, série télévisée américaine de 1970-1971, réalisé par Allen Baron ;
 The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries, série télévisée américaine développée par Glen A. Larson et diffusée entre 1977 et 1979 sur ABC ;
 Nancy Drew (Alice et les Hardy Boys en version française), série télévisée canadienne produite par Nelvana et diffusée en 1995 ;
 Nancy Drew, journaliste-détective, téléfilm américain réalisé par James Frawley et diffusé en 2002 sur ABC.

Divers 
 Le dirigeable Ville de Nancy, qui a participé au défilé du  avec le dirigeable La République, ainsi qu'à d'autres revues militaires en 1913 (voir Discussion:Défilé militaire du 14 Juillet#Histoire du défilé);
 L'astéroïde (2056) Nancy.
 Nancy est une poupée mannequin de la société espagnole Famosa.
 Le Nancy, un des avisos de la classe Arras.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom anglais
Prénom américain